Па́бло Мариа́но Грано́че Лоу́ро (; 5 сентября 1983, Монтевидео) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Вигасио».

Карьера 
Пабло Граноче начал свою карьеру в клубе «Такуарембо». Оттуда он перешёл в «Ривер Плейт» из Монтевидео выступив в 9 играх Клаусуры 2000/01. В следующем своём клубе Граноче совершил карьерный «прорыв»: он забил 38 голов в 56 играх. Это было замечено в Мексике, и в 2005 году Пабло стал игроком «Толуки». Там игрок провёл лишь 13 игр и забил 2 гола, после чего был арендован «Веракрусом», за который отличился лишь единожды. Затем Граноче выступал за клуб «Дельфинес» из Коацакоалькоса, там он провёл 27 игр и забил 23 гола.

Летом 2007 года Граноче был куплен итальянской «Триестиной» за 1 млн евро. 25 августа 2007 года он дебютировал в клубе в матче с «Мессиной» (1:1). В своём первой сезоне в Триесте Пабло забил 24 гола в 38 матчах, один из которых, 20 апреля 2008 года, стал 1000-м голом «Триестины» в розыгрышах серии В. 21 августа 2008 год половина прав на Граноче была куплена клубом «Кьево», но сам игрок оставлен в «Триестине» ещё на год. Там он провёл 20 игр и забил 5 голов.

23 августа 2009 года Граноче дебютировал в составе «Кьево» в матче с «Ювентусом» (0:1). Первый гол за клуб уругваец забил, поразив ворота «Фиорентины» в Кубке Италии. В январе нападающий в столкновении с Фабио Каннаваро и Зденеком Грыгерой умудрился обоим игрокам соперника сломать носы. По окончании первого сезона, где он провёл 33 игры и забил 3 гола, «Кьево» полностью выкупил трансфер форварда. Тем же летом им интересовались «Наполи» и «Гроссето», но игрок остался в команде. 30 ноября 2010 года Пабло забил два гола в матче Кубка Италии с «Новарой».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на worldfootball.net
 
 
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Такуарембо»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Мирамар Мисьонес»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Дельфинес»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Специя»